Бенальма́дена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-дель-Соль-Оксиденталь. Занимает площадь 27 км². Население — 61383 человека (на 2010 год). Расстояние — 22 км до административного центра провинции.

Бенальмадена подразделяется на три района: Бенальмадена-Коста (Бенальмадена-Побережье), Арройо-де-ла-Мьель (Ручей Мёда) и Бенальмадена Пуэбло (Бенальмадена-Селение).

Бенальмадена — один из популярных курортов на малагском побережье Коста-дель-Соль. Помимо сезонных туристов, в Бенальмадене постоянно проживает большое количество иностранцев, преимущественно британцев. В Бенальмадене (в Арройо-де-ла-Мьель) работает парк развлечений «Тиволи Уорлд» и канатная дорога Teleférico de Benalmádena от станции Арройо-де-ла-Мьель до вершины горы Calamorro высотой 771 метр. В Бенальмадене Пуэбло находятся аквариум Sea Life и дельфинарий Selwo Marina.

В замке Коломарес в Бенальмадене находится самая маленькая часовня в мире — Санта-Исабель-де-Унгрия-ин-Коломарес. Внутренняя площадь этого здания неправильной формы — всего 1,96 м².

В Бенальмадене в 2003 году была построена крупнейшая в западном мире ступа — ступа Просветления (высота 33 метра), семнадцатая и последняя ступа, которые построил Ринпоче Лопон Цечу в Европе и на Кавказе. Ринпоче не дожил четыре месяца до освящения ступы, которое состоялось 5 октября 2003 года. Ступу торжественно открыл Кюнзиг Шамар Ринпоче. В церемонии открытия приняли участие Льонпо Сангай Нгедуп (, министр из Бутана), лама Оле Нидал и мэр Бенальмадены .

Города-побратимы 
  Финале-Лигуре
  Нуэвитас

Население

Примечания

Ссылки 
 

 
Муниципалитеты Малаги